Bachy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bachy, commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.

Patronyme 

 Dominic Bachy (1963-), réalisateur français ;
 François Bachy (1960-), journaliste français ;
 Jean-Paul Bachy (1947-), homme politique français.

Patronyme français
Toponymie française